Švédská trojka může znamenat:

 Švédská trojka (album) hudební album skupiny Tři sestry
 Švédská trojka (film, 1994) – americký film Andrewa Fleminga z roku 1994 (Threesome)
 Švédská trojka (film, 2006) – americký film Williama Tylera Smithe z roku 2006 (Kiss Me Again)
 sex ve třech – švédská trojka je termín pro sexuální praktiku ve třech lidech (). Nejčastěji to jsou dva muži a jedna žena. Označení „švédská trojka“ pochází z éry třicetileté války, kdy švédští nájezdníci znásilňovali ženy v kontinentální Evropě. Výjimečně lze považovat za švédskou trojku i dvě ženy a jednoho muže. Pojem „švédská trojka“ je však znám a používán prakticky pouze v Evropě; mimo pevninu jsou používány termíny: – „ménage à trois“ [mẹnaːž a truɑ], „threesome“ [ˈθriːsəm], nebo „threeway“ [ˌθriːˈwei].

Související články 
 Trojka (spřežení) – ruská trojka